Movistar Team má více významů:
 Movistar Team (mužský tým) – mužský profesionální cyklistický tým
 Movistar Team (ženský tým) – ženský profesionální cyklistický tým